NGC 4867 (другие обозначения — MCG 5-31-62, ZWG 160.222, DRCG 27-133, PGC 44568) — эллиптическая галактика (E3) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4867
Волосы Вероники (созвездие)